Ruta 24 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 24
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 24 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 24 (Chile)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 24 (Uruguay)